zrost – w językoznawstwie: wyraz składający się ze „zrośniętych” ze sobą elementów struktury składniowej.
 zrost – w medycynie: patologiczne, łącznotkankowe twory wyrastające z błon surowiczych ograniczające ruchomość narządów.
 zrost – w dendrologii zrośnięcie się różnych organów roślin drzewiastych.

Zobacz też: chrząstkozrost, więzozrost, kościozrost – w anatomii: ścisłe połączenia międzykostne.